

Geografia 
 Kunda – città dell'Estonia nord-orientale, nella contea di Lääne-Virumaa 
 Kunda – suddivisione dell'India nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Kunda-dia-Baze – municipalità dell'Angola appartenente alla provincia di Malanje

Altro 
 Cultura di Kunda – comunità mesolitica di cacciatori-raccoglitori della foresta Baltica